Jan Grabowski ist der Name folgender Personen:

* Jan Grabowski (Historiker) (* 1962), polnischer Historiker
 Jan Antoni Grabowski (1882–1950), polnischer Schriftsteller 
 Jan Jerzy Grabowski († 1789), polnischer Generalleutnant